Deze lijsten geeft een overzicht van het aantal seizoenen dat verschillende Belgische voetbalclubs in hun geschiedenis speelden in Eerste nationale (voorheen Eerste klasse amateurs) sinds 2016.

Eeuwige ranglijst
De clubs in het vet spelen in 2022/23 in Eerste nationale. Clubs die in cursief staan zijn definitief geschrapt.

Voetbal in België
Belgische voetbalcompetitie